La Suir est une rivière irlandaise ;
 La ville de Carrick-on-Suir en Irlande ;
 Une SUIR est une Société unipersonnelle d'investissement à risque.